Amirteu I, faraó rebel 465-463 aC
 Amirteu II, faraó proclamat el 404 aC i mort el 399 aC, únic membre de la Dinastia XXIX